Euphoria ():
 Euphoria — програмний рушій, засіб для створення процедурної анімації, розроблений компанією NaturalMotion
 Euphoria — альбом англійської групи Def Leppard, випущений у 1999 році
 Euphoria — пісня шведської співачки Лорін 2012 року
 euphoria — японська еротична відеогра 2011 року

Див. також 
 Ейфорія (значення)